Награда „Грачаничка повеља” је песничко признање које се од 1990. додељује на манифестацији „Видовданско песничко бденије” у манастиру Грачаници.

Награда има за циљ да „оживи и реинкарнира историјско памћење на непролазне духовне творевине” и једна је од награда које се додељују на манифестацији „Видовданско песничко бденије”, у порти манастира Грачанице, уочи Видовдана. Награда се састоји од Повеље (рад сликара Радомира Јанковића) и новчаног износа.

Добитници 
Добитници награде су следећи књижевници: 1990 — Радослав Златановић
 1991 — Јован Радуловић
 1992 — Даринка Јеврић
 1993 — Петар Сарић
 1994 — (?)
 1995 — Слободан Костић
 1996 — Владета Вуковић
 1997 — Стоиљко Станишић (1937)
 1998 — Ратко Поповић (1947)
 1999 — Манифестација није одржана
 2000 — Миодраг Трипковић (1947–2016)
 2001 — Ацо Ракочевић
 2002 — Драгиша Бојовић
 2003 — Алек Вукадиновић
 2004 — Драгомир Крстић
 2005 — Живорад Лазић (1933–2009)
 2006 — Зоран Павловић (1938)
 2007 — Милорад Ивић
 2008 — Драган Ничић Циноберски
 2009 — Мошо Одаловић
 2010 — Светислав Влаховић (1950)
 2011 — Љиљана Хабјановић Ђуровић
 2012 — Иван Негришорац
 2013 — Зоран Костић
 2014 — Драган Лакићевић
 2015 — Живорад Недељковић
 2016 — Тања Крагујевић
 2017 — Ранко Рисојевић
 2018 — Братислав Р. Милановић
 2019 — Мирослав Максимовић
 2020 — Драган Хамовић
 2021 — Гојко Божовић
 2022 — Ђорђе Нешић

Види још 
 Видовданско песничко бденије
 Награда „Златни крст кнеза Лазара”
 Награда „Кондир Косовке девојке”
 Награда „Перо деспота Стефана Лазаревића”

Референце 

Грачаничка повеља
Култура Косова и Метохије